Adri Verburg (1941), Nederlandse fotograaf
 Alex Verburg (1953), Nederlandse schrijver
 David Verburg (1991), Amerikaanse sprinter
 Gerda Verburg (1957), Nederlandse diplomaat, politica en vakbondsbestuurder
 Hendrik Verburg (1895-1973), Nederlandse kunstschilder en tekenaar
 Jan Marinus Verburg (1949), Nederlandse illustrator
 Joep Verburg (1945), Nederlandse rechtsgeleerde, rechter en emeritus hoogleraar waterstaats- en waterschapsrecht
 Johannes Verburg (1924-2017), Nederlandse hoogleraar belastingrecht en advocaat-generaal bij de Hoge Raad
 Leendert Abraham Verburg (1918-2000), Nederlandse politicus voor de ARP
 Leonard Verburg (1955), Nederlandse jurist en hoogleraar sociaal recht
 Lyan Verburg (1963), Nederlandse orthopedagoog en orkestleider
 Marijn Verburg (1979), Nederlandse tafeltennisster
 Piet Verburg (1905-1989), Nederlandse verzetsstrijder en hoogleraar algemene taalwetenschap en wijsbegeerte der taal
 Pieter Verburg (1921-2016), Nederlandse econoom en hoogleraar bedrijfshuishoudkunde
 Rien Verburg (1920-2009), Nederlandse politicus voor de PvdA
 Roel C. Verburg (1974), Nederlandse cabaretier, stand-upcomedian, zanger en gitarist
 Tineke Verburg (1956-2020), Nederlandse televisiepresentatrice en tv-omroepster